El Rectoret (Cunit), masia al Baix Penedès
 Cal Rectoret (Cabrera de Mar), edifici al Maresme 
 Can Rectoret, masia ruïnosa que dona nom a un dels tres nuclis del barri de les Planes